Zaozjornyj může být:

 Zaozjornyj (město) – město v Krasnojarském kraji v Ruské federaci
 Zaozjornyj (skupina sopek) – skupina sopek na Kamčatce v Ruské federaci